Mfimi peut être
 le secteur Mfimi du territoire de Kutu en République démocratique du Congo
 la rivière Mfimi en République démocratique du Congo.